Михаил Соковнин:
 Соковнин, Михаил Алексеевич (1863—1943) — русский и советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Соковнин, Михаил Евгеньевич (1938—1975) — сын Е. Н. Соковнина, поэт и прозаик.